Mužská dvouhra Open Sud de France 2021 probíhala v druhé polovině února 2021. Do singlové soutěže montpellierského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Gaël Monfils, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 30letá turnajová dvojka druhý nasazený David Goffin z Belgie, jenž ve finále zdolal o dva roky starší nasazenou jedničku Španěla Roberto Bautistu Aguta po třísetovém průběhu 5–7, 6–4 a 6–2. Belgický tenista si tak v probíhající sezóně tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour, ale první od října 2017, kdy triumfoval v Tokiu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2021
ATP Tour 2021